

Geografia 
 Città di Lithgow – Local Government Area nel Nuovo Galles del Sud, Australia

Persone 
 John Lithgow – attore, scrittore e cantautore statunitense
 James Lithgow – imprenditore scozzese
 William Todd Lithgow – progettista navale scozzese